Siwiec ist der Familienname folgender Personen:

 Marek Siwiec (* 1955), polnischer Europaparlamentarier
 Ryszard Siwiec (1909–1968), Angehöriger der polnischen Heimatarmee, Philosoph